Granholmens naturreservat kan avse:

Granholmens naturreservat, Värmdö kommun, naturreservat i Värmdö kommun i Stockholms län.
Granholmen, Kalix kommun, ö och naturreservat i Kalix kommun i Norrbottens län.